Az ígéret szép szó (The Promise) 1979-ben bemutatott amerikai filmdráma Gilbert Cates rendezésében.
 Az ígéret szép szó (Hard Promises) 1991-ben bemutatott amerikai romantikus filmvígjáték Martin Davidson rendezésében.
 Az ígéret szép szó (Keeping the Promise) 1997-ben bemutatott amerikai-kanadai filmdráma Sheldon Larry rendezésében.
 Az ígéret szép szó (Zavet) 2007-ben bemutatott szerb-francia filmvígjáték Emir Kusturica filmje rendezésében.

Művészeti alkotások egyértelműsítő lapjai